Dina Szajewicz – polska aktorka pochodzenia żydowskiego
 Iso Szajewicz wł. Izrael Szajewicz (1910–1941) – polski dyrygent i kompozytor pochodzenia żydowskiego
 Symcha Bunem Szajewicz (1907–1944) – polski poeta pochodzenia żydowskiego tworzący w języku jidysz

Przypisy